Gustavo Borges peut désigner :
Gustavo Borges, un nageur brésilien;
 Gustavo Borges, un auteur brésilien.